Bertha De Vriese, Belgisch arts
 Dirk De Vriese, Belgisch voetballer
 Emmerik De Vriese, Belgisch voetballer
 Karel De Vriese, Vlaams activist
 Lodewijk De Vriese, Belgisch uitgever
 Willem Hendrik de Vriese, Nederlands botanicus en arts

Zie ook 
 Vriese (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam